Jevgeni Ivanovitsj Aleksejev, Russisch admiraal
 Jevgeni Aleksejev (schaker), Russisch schaker
 Jevgeni Aleksejev (basketballer), Russisch basketballer